Puka (alb. Pukë) – miasto w północnej Albanii, w gminie Puka w obwodzie Szkodra, stolica okręgu Puka. W 2005 r. miasto liczyło 6,5 tys. mieszkańców.

W mieście ma swoją siedzibę klub piłkarski KF Tërbuni Pukë.

Miasta w obwodzie Szkodra

fa:پوکه